Berck bezeichnet:

 Berck, eine französische Gemeinde
 Kanton Berck, eine französische Verwaltungseinheit 

Berck ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Berck (1740–1816), Bremer Kaufmann und Senator
 Marga Berck Pseudonym für Magdalene Pauli (1875–1970), deutsche Schriftstellerin
 Omer Berck (1895–??), belgischer Fechter
 Paul Berck (1912–1933), deutscher Bäcker, SS-Mann und „Blutzeuge“ der NS-Bewegung im Gau Halle-Merseburg, siehe Eisleber Blutsonntag
 Peter Berck (1950–2018), US-amerikanischer Ökonom 
 Theodor Berck (1784–1850), Bremer Jurist und Senator
 Tideman Berck († 1521), Kaufmann und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

Berck ist der Künstlername bzw. das Kürzel von:

 Arthur Berckmans (1929–2020), flämischer Comiczeichner (Sammy & Jack, Rataplan, Lou, Strapontin, Mulligan)

Siehe auch:
 Berk
 Bergk